Аштабјула има више значења:
 Округ Аштабјула (Охајо)
 Аштабјула (Охајо)